Relación de fiestas del barrio del Grao de Castellón en Castellón de la Plana, España:

San Pedro 
El patrón de la ciudad es San Pedro, y es por ello que sus fiestas son la semana del 29 de junio. Fundadas en el café del Tío Nasi, hoy restaurante Brisamar, por un grupo de graueros, como el médico José de la Lahuerta, Joaquín Soler, Paco El Xamat, Sentet el Cacauero en 1956, con reina de las fiestas y corte de honor.

Principales actos:

 La Cabalgata del Mar, responsabilidad durante los primeros años de Vicente Cumba Perez, de malnom Sorellets.
 Ofrenda de flores a San Pedro.
 La procesión marítima.
 El rincón del marinero.
 Muestra de fuegos artificiales en la calle.
 Encierros taurinos.
 Muestra de música de fiesta con la tradicional dulzaina y tabal.
 Torrá de la sardina, comida popular a base de sardinas a la plancha, pan y vino. Impulsada por Batiste Gallén El Muchacho.

Pregón 

El Pregó es el texto escrito por F. Alloza y que da entrada tradicionalmente a la setmana festera, el cual es proclamado a todo el pueblo el primer día de las mismas. Viene acompañado la llamada "Cabalgata del Mar", donde pueblos de toda la provincia bajan al Grao a participar de sus fiestas en un acto con desfiles de moros y cristianos, bailes tradicionales y músicas típicas de las fiestas de castellon. Es un acto de hermandad que se viene dando desde los principios de las Fiestas de San Pedro.

Als graueros faig saber
la molt grata novetat
per la que m’han embargat
nomenant-me pregoner.

Que en este pregó sincer
la Comissió te l’honor
d’invitar-vos de tot cor
a les Festes de Sant Pere,
el que tan gran peixca fere
amb l’ajuda del Senyor…

Perquè tinguen més sabor,
han posat sal marinera
a la setmana festera
que és són condiment millor.

L’arbolaura major
amb sa airosa gallardía
siga’l signe d’este día
de gojós adveniment.

I unfle veles el bon vent
per sa millor travessia…

Pretén esta Comissió
a este poblat mariner,
compensant són dur querer,
procurar-li diversió,
posant a disposició
un programa escollit.

De Festes de les millors,
i una torrà de sardina,
per a xiquets i majors.
Les Festes que són un fet,
anuncia la caragola..
i xule la “Panderola”
amb la gràcia del joguet.
Estalle el primer coet
fent d’oriflama i bandera,
que a tots us crida i espera
al rotgle d’este sarau.

Que va a armar-se ací en el Grau
alçant la gran polseguera…!

I jo com a pregoner,
d’este poble peixater, dic: 
Visca Sant Pere!!
Nostre Patró Mariner…!!

F. Alloza

Himno 

El himno de las Fiestas del Grao de Castellón es el Pasodoble titulado Festes al Grau, escrito por el poeta grauero Joan Baptista Campos Cruañes. Ha sido el encargado de poner música a estas letras el director Josep Gargori Vicent.

Amb les barques amarrades, al moll descansen les xàrcies.
Tot el poble plega veles, ja repiquen les campanes.
Tot el Grau ix al carrer a festejar la diada,
perquè ja ha arribat Sant Pere, nostre patró mariner.

Els grauers i les graueres obrin portes i finestres
perquè s'airege la llar, les parets emblanquinades,
els fanals de mil colors per rebre els visitants.
I és que tots són benvinguts a les festes del Grau.

Del Serrallo al Serradal,
de la Donació al Pinar,
les Penyes ja van cantant, grans i menuts tots fan clam:
Visitant, visitant, si vols gaudir de la festa
deixa't a casa les penes, arremangat un camal
i... al Grau a xalar!

La festa, com ja és costum, la farem tota a la fresca:
Hi haurà Torrà de Sardina, suquet de peix, cafè i copa.
De bous en tindrem la gana, no faltaran els coets,
i en l'Ofrena i Processó plorarem amb emoció.

L'aire fa olor a rialla, alegría i gatzara.
Passa la bóta de vi d'un cadafal al veí.
Per això diuen al Grau que les festes de Sant Pere
faça sol, plogue o ventege, orgull són de Castelló.

Del Serrallo al Serradal,
de la Donació al Pinar,
les Penyes ja van cantant, grans i menuts tots fan clam:
Visitant, visitant, si vols gaudir de la festa
deixa't a casa les penes, arremangat un camal

i... al Grau a xalar!

Visca... Visca... Visca el Grau!

Lletra: Joan Baptista Campos Cruañes. 

Música: Josep Gargori Vicent.

Presidentes

Reinas de las Fiestas i Presidentes Infantiles 

(*) Elegidas también reinas de las fiestas de Castellón de la Plana en años siguientes.

Carnavales 

Durante el mes de febrero se celebran los carnavales, muy populares en la zona y que atraen a gente de las poblaciones cercanas.

Concentración Harley Davidson 

Durante el mes de septiembre desde el año 1988 se realiza en el Pinar la concentración de Harley-Davidson Big Twin Club de España.

Encuentro de Bestias de Fuego 
Evento en el que podremos encontrar espectáculos de animación, correfuegos, danzas y bailes con figuras alegóricas como protagonistas.

Basada en las celebraciones festivas propias de la cultura mediterránea en las que el fuego tiene un papel destacado, se celebra este encuentro de bestias de fuego, que se enmarca en los actos previstos con motivo de la festividad de San Juan. Ha sido organizado por Botafocs, patrocinado por la fundación benéfica cultural Dávalos-Fletcher y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, entre otras instituciones públicas y privadas.

Los correfuegos muestran diferentes estructuras, ruedas de fuego, y elementos que se combinan con la música tradicional, bailes y pirotecnia, representados por distintos personajes como demonios, creando un ambiente mágico al aire libre.

Enlaces externos 
 Concentración Big Twin: Breve Historia; Fotos del Big Twin 2005 ; Video Harley Davidson Club Valencia 2005 parte 1 y parte 2

Grao de Castellón
Carnaval en la Comunidad Valenciana
Fiestas de interés turístico de la Comunidad Valenciana